Александр Чуйков:
 Чуйков, Александр Александрович (1936—2015) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1986).
 Чуйков, Александр Васильевич (1946—2012) — советский и российский скульптор, сын В. И. Чуйкова.